Чемпионат мира по парасноуборду 2012 года (en. 2012 WSF PARA-SNOWBOARD CROSS WORLD CHAMPIONSHIPS) — 1-й в истории чемпионат мира, придуманный и созданный Всемирной федерацией сноуборда (WSF) для сноубордистов с ограниченными возможностями. Прошел с 3 по 4 февраля 2012 года на горнолыжной базе Орсьер-1850, Франция. Медали были разыграны в дисциплине сноуборд-кросс в категориях: стоячие спортсмены, сидячие спортсмены (только среди мужчин). Демонстративные соревнования были проведены среди слабовидящих спортсменов (только среди мужчин). За звание чемпиона мира поборолись спортсмены из 9 стран. Россию представлял Серафим Пикалов в классе стоячих спортсменов и занял 22 место.
В первый день соревнований (3 февраля), спортсмены выполняли первую попытку, а во второй (4 февраля) - вторую.

Призёры

Мужчины

Женщины

Результаты

Мужчины

Стоячие спортсмены

Сидячие спортсмены

Женщины

Стоячие спортсменки

Демонстрационные виды

Мужчины

Слабовидящие спортсмены

Медальный зачёт

Ссылки 
 Чемпионат мира по пара-сноуборду на сайте WSF

Чемпионаты мира по сноуборду
Сноуборд